Plaats in Indonesië
 Kumejing (Subah), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kumejing (Wadaslintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java